

Sigle 
 Valutazione di impatto ambientale – procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera
 Versatile Interface Adapter – circuito integrato di MOS Technology
 Virtual Interface Adapter – protocollo di rete
 Vertical interconnect access (elettronica)

Codici 
VIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Videira (Brasile)
VIA – codice vettore IATA della compagnia aerea venezuelana Viasa (Venezolana Internacional de Aviación, Sociedad Anónima)

Musica 
 Via – album discografico di Marina Arcangeli del 1981
 Via – brano musicale di Claudio Baglioni del 1981
 Via – singolo di Raf del 2001
 VIA (in cirillico: ВИА) – acronimo di Вокально-Инструментальные Ансамбли (Vokal'no-Instrumental'nyy ansambl', "complesso vocale/strumentale", in russo), termine che designava i gruppi musicali nell'ex Unione Sovietica

Trasporti 
Via – strada cittadina
VIA Rail – azienda di trasporto ferroviario del Canada
VIA – compagnia aerea bulgara 
Via normale – in alpinismo, un percorso o passaggio alpinistico
Via d'arrampicata – percorso su roccia in falesia

Altro 
 VIA Technologies – produttore di circuiti integrati di Taiwan
 Via – in elettronica, connessione elettrica tra strati di rame in un circuito stampato

Pagine correlate 
 La via

Altri progetti